Большой Навыш — река в России, протекает по Челябинской области. Устье реки находится в 14 км по правому берегу реки Куса. Длина реки составляет 14 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ай от истока и до устья, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010201012111100021658.

Примечания 

Притоки Кусы (притока Ая)
Реки Кусинского района